Kana puede referirse a:
 Kana, término genérico que se refiere a dos silabarios japoneses hiragana (ひらがな) y katakana (カタカナ).
 Kana (cantante y modelo), una cantante, diseñadora de ropa y modelo japonesa.
 Río Kana,  un río de 50 kilómetros de largo en la parte suroccidental de la península de Kola, óblast de Murmansk, Rusia.